Джеймс Браун (; , Вулвергемптон, Великобритания — ) — католический прелат, первый ординарий епархии Шрусбери.

Биография 
Джеймс Браун родился 11 января 1812 года в городе Вулвергемптон, Великобритания. 18 февраля 1837 года был рукоположён в священника.

27 июня 1851 года Римский папа Пий IX назначил Джеймса Брауна епископом Шрусбери. 27 июля 1851 года Джеймс Браун был рукоположён в епископа.

Умер 14 октября 1881 года.

Источник 
 Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Volume 8, стр. 493

Ссылки 
  Информация  

Епископы Шрусбери